Himalaya steht für:

 ein Gebirgssystem Asiens, siehe Himalaya
 Hochhimalaya, die Hauptbergkette des Himalaya
 Himalaya – Die Kindheit eines Karawanenführers, französischer Spielfilm (1999)
 Himalaya (Spiel), ein Brettspiel von 2004
 Himalaya (Schiff, 1853), ein britisches Passagierschiff
 Himalaya (Schiff, 1892), ein britisches Passagierschiff
 Himalaya (Schiff, 1903), ein französisches Passagierschiff
 Himalaya (Schiff, 1929), ein italienisches Frachtschiff, Blockadebrecher im Zweiten Weltkrieg
 Himalaya (Schiff, 1949), ein britisches Passagierschiff
 Himalaya-Türme, steinerne Turmhäuser in Tibet und China

Siehe auch:
 Transhimalaya